Die Beachvolleyball-Europameisterschaft 2017 fand vom 16. bis 20. August in Jūrmala statt. Die Deutschen Nadja Glenzke und Julia Großner gewannen das Finale gegen das tschechische Duo Kristýna Kolocová und Michala Kvapilová. Im Viertelfinale hatten sie die Titelverteidigerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst besiegt. Bronze gewannen die Deutschen Chantal Laboureur und Julia Sude gegen die Polinnen Kinga Kołosińska und Jagoda Gruszczyńska. Bei den Männern gelang den Italienern Daniele Lupo und Paolo Nicolai im Finale gegen die Letten Aleksandrs Samoilovs und Jānis Šmēdiņš die Titelverteidigung. Im Spiel um den dritten Platz siegten die Niederländer Alexander Brouwer und Robert Meeuwsen gegen die Belgier Dries Koekelkoren und Tom van Walle.

Modus 
Bei den Frauen und den Männern traten jeweils 32 Mannschaften an. In acht Vorrunden-Gruppen spielten jeweils vier Mannschaften „Jeder gegen Jeden“ um den Einzug in die KO-Runde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage einen Punkt. Die drei besten Teams aus jeder Gruppe erreichten die KO-Runde, wobei die Gruppensieger direkt für das Achtelfinale qualifiziert waren. Im einfachen „K.-o.-System“ ging es weiter bis zum Finale. Für Männer und Frauen waren jeweils 100.000 Euro Preisgeld ausgeschrieben.

Die Auslosung der Vorrundengruppen fand am 18. Juli 2017 statt.

Spielplan Frauen

Gruppenspiele

KO-Runde

Spielplan Männer

Gruppenspiele

KO-Runde

Medien 
Die Spiele der KO-Runde wurden in Deutschland vom Pay-TV-Sender Sport1+ und im Livestream bei sport1.de übertragen.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

Einzelnachweise 

Beachvolleyball-Europameisterschaft
Volleyballveranstaltung 2017
Volleyball (Lettland)
Sport (Jūrmala)
Sportveranstaltung in Lettland